La Planète des singes peut désigner :

 La Planète des singes, un roman de science-fiction de Pierre Boulle paru en 1963 ;
 La Planète des singes (Planet of the Apes), une franchise adaptée du roman de Pierre Boulle, avec notamment :
 La Planète des singes, un film américain adaptant le roman et réalisé par Franklin Schaffner en 1968 ;
 Le Secret de la planète des singes, un film américain suite du précédent et réalisé par Ted Post en 1970 ;
 Les Évadés de la planète des singes, une suite du précédent et réalisé par Don Taylor en 1971 ;
 La Conquête de la planète des singes, un film américain suite du précédent et réalisé par J. Lee Thompson en 1972 ;
 La Bataille de la planète des singes, un film américain suite du précédent et réalisé par J. Lee Thompson en 1973 ;
 La Planète des singes, une série télévisée américaine de 1974 adaptant le roman ;
 Return to the Planet of the Apes, une série d'animation américaine de 1975 adaptant le roman ;
 La Planète des singes, un film américain adaptant le roman et réalisé par Tim Burton en 2001 ;
 La Planète des singes : Les Origines, un film américain préquelle au roman réalisé par Rupert Wyatt en 2011 ;
 La Planète des singes : L'Affrontement, un film américain, suite du précédent, réalisé par Matt Reeves en 2014 ;
 La Planète des singes : Suprématie, un film américain, suite des deux précédents, réalisé par Matt Reeves en 2017.

Homonymie